Carl Vilhelm Lange er navnet på flere personer:

 Carl Vilhelm Lange (overauditør) (1801-1869) – overauditør og overintendant for Den kgl. Civilliste, medlem af Folketinget
 Carl Vilhelm Lange (generaldirektør) (1836-1888) – generaldirektør for Skattevæsenet, nationalbankdirektør, søn af ovennævnte